Светско првенство у кросу у организацији Међунароне асоцијације атлетских федерација (ИААФ) одржава се сваке године почев од 1973. Договорено је да се једнодневна такмичења одржавају у три категогије: сениори на стази од 12 км, сениорке и јуниори на 8 км. Године 1989. такмичење је проширено за категорију јуниорки на стази од 6 км. Поред ових традиционалних дисциплина 1998. уведене су и две краће дисциплине за сениоре и сениорке на стази од 4 км. Самим тим продужено је и време трајања првенства на два дана. На првенству 2007. поново се такмичење одржало по програму пре 1998. На основу резултата у појединачној конкуренцији изводе се и резултати за екипе. Код сениора се узимају резултати шест првопласираних такмичара из сваке екипе, а у осталим категоријама по четири најбоља. 

Првенства у кросу окупљају најбоље атлетичаре света у том тренутку. То је најчешће скуп олимпијских победника, светских првака и рекордера. 

У следећој табели дат је преглед одржавања светских првентава у кросу од 1973. до данас

Спољашње везе 
 International Association of Athletics Federations
 IAAF World Cross Country Championships all-time results
 World Cross Country Championships results 1973-2005
 International Cross Country Championships 1903-1972

Атлетска такмичења
Светска првенства
Светска првенства у кросу